Exmouth kan avse:

 Exmouth, en stad i Devon, England
 Exmouth, Western Australia, en stad i Australien
 Exmouth Shire, en kommun i  Western Australia, Australien